El nombre Agatón se puede referir a:

 El Papa Agatón, sumo pontífice de la Iglesia católica de 678 a 681.
 Agatón de Atenas, dramaturgo griego del siglo V a. C.
Agatón, alfarero y pintor griego de vasos del siglo V a. C.
 Agatón de Samos, escritor griego
 Agatón de Macedonia
 Agatón de Constantinopla
 Agatón, uno de los hijos del rey troyano Príamo en la mitología griega.

ru:Агафон (значения)